Івета Бенешова і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але цього разу Бенешова вирішила не брати участі.
Стрицова грала в парі з Юлією Гергес, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Лізель Губер і Жанетта Гусарова.
Мона Бартель і Сабіне Лісіцкі виграли титул, у фіналі перемігши пару Бетані Маттек-Сендс і Саня Мірза з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Porsche Tennis Grand Prixandnbsp;- Doubles
2013